Magenta peut désigner :

Ville italienne et noms dérivés 
 Magenta, ville du nord de l'Italie ;
 la gare de Magenta, gare de cette ville, créée en 1858 sur la ligne de Turin à Milan ;
 la bataille de Magenta, qui s'est déroulée non loin de cette ville, le .

Ont été nommés d'après cette bataille :
 les Ducs de Magenta de la famille de MacMahon
 le magenta, couleurs et colorants de synthèse inventés l'année précédente ;
 le boulevard de Magenta, à Paris ;
 la gare de Magenta, à proximité de ce boulevard 
 , deux navires de la Marine française ;
 Magenta, commune française du département de la Marne ;
 le réseau « Magenta », un réseau d'espionnage français actif en Tunisie dans les années 1950 ;
 Magenta, un des quartiers de Nouméa en Nouvelle-Calédonie ;
 où se trouve l'aéroport de Magenta ;
 Magenta, un des hameaux de Montataire ;
 le boulevard de Magenta, à Oran, actuellement boulevard Commandant Abderrahmane Mira.

Autres toponymes 
 Magenta, lieu-dit de Carvin, commune française du Pas-de-Calais.

Divers 
 MAGENTA, algorithme de cryptographie ;
 Guy Magenta, nom d'artiste de Guy Freidline (1927-1967), compositeur français de chansons et de cinéma ;
 Magenta, voilier monocoque lancé en 2018, conçu pour la course au large.

Personnages 
 Magenta, héroïne de bande dessinée érotique créée par Nik Guerra ;
 , super-vilaine de DC Comics créée par George Pérez ;
 Magenta, personnage du film The Rocky Horror Picture Show (1975), interprétée par Patricia Quinn ;

Musique 
 , groupe gallois de rock progressif ;
 Magenta, collectif de musique électronique français.

Notes et références 

Homonymie de toponyme